Gazakriget kan syfta på:

Gazakriget (2008–2009) – en militär konflikt mellan Israel och Hamas på Gazaremsan 2008–2009
Operation Pillar of Defense – en militär konflikt mellan Israel och Hamas på Gazaremsan 2012
Gazakriget (2014) – en militär konflikt mellan Israel och de palestinska motståndsrörelserna på Gazaremsan 2014